Alba (latinsko bela) ima več pomenov:
 oblačilo:
 Alba (halja) bela platnena halja starih Rimljanov
 Alba (liturgično oblačilo) dolgo belo liturgično oblačilo duhovnikov
 Alba (ime)
 Alba (priimek):
 del zemljepisnega imena:
 Alba, mesto v Piemontu
 Alba Adriatica - mesto v Abrucih 
 Alba Iulia - mesto v Romuniji
 Alba Longa - antično mesto v Italiji
 Alba Fucens - antično mesto v Italiji
 Alba Posse - mesto v Argentini
 operacija Alba
 Alba (roman)